Мария Фридерика (в хронологическом порядке):
 Мария Фридерика Гессен-Кассельская (1868—1939) — дочь курфюрста Гессена Вильгельма I, супруга герцога Алексиуса Ангальт-Бернбургского. 
 Мария Фридерика Вильгельмина Гессен-Кассельская (1804—1888) — дочь курфюрста Гессена Вильгельма II, супруга герцога Саксен-Мейнингена Бернгарда II. 
 Мария Фридерика Вюртембергская (1816—1887) — дочь короля Вюртемберга Вильгельма I, жена графа Альфреда фон Нейперга.
 Мария Фридерика Прусская (1825—1889) — прусская принцесса, в замужестве королева Баварии, супруга Максимилиана II.